Гармашівка — село в Україні, Старобільський район Луганська область;
 Гармашівка (Росія) — село на українських етнічних землях Східної Слобожанщини, у Кантемирівському районі Воронезької області Російської Федерації.